Košetice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Košetice, Gemeinde im Okres Pelhřimov
Košetice, Ortsteil von Líšťany u Stříbra, Okres Plzeň-sever
Košetice, Ortsteil von Velké Heraltice, Okres Opava